Las Tunas - província de Cuba.
 Las Tunas - município e cidade de Cuba.
 Las Tunas - pequena localidade da província de Entre Ríos, Argentina.
 Las Tunas - pequena localidade de província de Santa Fé, Argentina.

Desambiguações de topônimos